2000-es klasszikus sakkvilágbajnokság – A Professzionális Sakkszövetség (PCA) által szervezett világbajnokság Londonban (Kaszparov–Kramnyik döntővel)
2000-es FIDE-sakkvilágbajnokság – A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett világbajnokság Új-Delhiben és Teheránban (Ánand–Sirov döntővel)
2000-es női sakkvilágbajnokság – Új-Delhiben Hszie Csün győzelmével